Апремо́н-сюр-Альє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 140 км на південний схід від Орлеана, 55 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Апремон-сюр-Альє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер